Az 1984. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 1500 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 9. és augusztus 11. között rendezték a Memorial Coliseumban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 1500 méteres síkfutásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első három helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 6 futó került tovább.

Elődöntő 
Minden futam első négy helyezettje automatikusan a döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 3 futó került tovább.

Döntő 
A döntőt augusztus 11-én rendezték.

Források 

Atlétika az 1984. évi nyári olimpiai játékokon